José Luis Muñoz  puede referirse a:

 José Luis Muñoz Jimeno (1951), escritor español;
 José Luis Muñoz Muñoz (1987), futbolista chileno.

en:José Luis Muñoz